Esistono più comuni francesi con questo nome:

Montpeyroux – Hérault
Montpeyroux – Puy-de-Dôme
Montpeyroux – Dordogna
Montpeyroux – Aveyron